ZGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di South Galway (Australia)